Mantu bezeichnet:
 Eugen Mantu (* 1961), rumänisch-deutscher Cellist
 Mantı, türkische Teigtaschen gefüllt mit Hackfleisch und Linsen

Siehe auch:
 Mandu